A.J. Thelen
Albert Vigoleis Thelen
Eduard Thelen
Esther Thelen
Myriam Thélen